

Albumy muzyczne 
 The Beginning – album Mercyful Fate z 1987 roku
 The Beginning – album Various Manx z 1990 roku
 The Beginning – album Axenstar z 2000 roku
 The Beginning – album Melody Thornton z 2007 roku
 The Beginning – album The Black Eyed Peas z 2010 roku

Single 
 The Beginning – singel zespołu One Ok Rock z 2012 roku